Суперкубок Бельгії з футболу 1999 — 20-й розіграш турніру. Гра відбулася 1 вересня 1999 року між чемпіоном Бельгії клубом «Генк» та володарем кубка Бельгії клубом «Лірс».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999
Бельгія
1999 у бельгійському спорті